Agatha Oleksiak − nome di battesimo di Olek, artista polacca 
 Jean Oleksiak – ex calciatore francese
 Penny Oleksiak – nuotatrice canadese
 Thierry Oleksiak – allenatore di calcio ed ex calciatore francese